

Zwierzęta 
 żbik – zwierzę z rodziny kotowatych
 żbik europejski – gatunek żbika

Geografia 

 Żbik – dzielnica Krzeszowic, dawniej samodzielna wieś
 Żbik (Mały Żbik) - jezioro w Olsztynie
 Tyrsko (Żbik) - jezioro w Olsztynie

Wojskowość 
 ORP „Żbik” – 2 okręty polskiej Marynarki Wojennej
 Zgrupowanie Żbik – oddziały bojowe Armii Krajowej walczące w okresie powstania warszawskiego na Żoliborzu
 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik” walcząca w okresie powstania warszawskiego w składzie IV Zgrupowania Gurt

Inne 
 Kapitan Żbik (Jan Żbik) – polski komiks
 Żbik Nasielsk – IV-ligowy klub sportowy z Nasielska